Senft kan som auktorsförkortning betyda:

 Christian Carl Friedrich Ferdinand Senft
 Philip Emanuel Senft

Robotskapade auktorsförkortningar